Васи́лий Пономаре́нко:
 Пономаренко, Василий Андреевич (1926—1990) — советский учёный-химик, член-корреспондент АН СССР (1987).
 Пономаренко, Василий Арсентьевич (1915—2000) — Герой Социалистического Труда, тракторист. 
 Пономаренко, Василий Лаврентьевич (род. 1920) — участник Великой Отечественной войны, авиамеханик полка «Нормандия-Неман».
 Пономаренко, Василий Никитович (1903—?) — советский государственный деятель, председатель Запорожского облисполкома.
 Пономаренко, Василий Петрович (1926—2009) — советский и российский ихтиолог.